International German Open 2010 – tenisowy turniej ATP z cyklu International German Open rozgrywany w dniach 19–25 lipca 2010 roku w Hamburgu na kortach ziemnych o puli nagród 1 115 000 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2010 w tenisie ziemnym
2010
2010 w Niemczech